Stal oder Stål ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stål (1833–1878), schwedischer Entomologe
 Ljudmila Nikolajewna Stal (1872–1939), russische Revolutionärin
 Michael Stal (* 1963), deutscher Informatiker

Stal als numismatischer Begriff bezeichnet:
 ein Richtstück

Siehe auch:
 Bartini Stal-6
 Bartini Stal-7
 Putilow Stal-2
 Stal Mielec
 STAL
 Stahl (Begriffsklärung) 
 Staal
 Stall (Begriffsklärung)